Кокса — название рек в России:

 Кокса (приток Енисея)
 Кокса (приток Катуни)
 Кокса (приток Северной Двины)